

Astronomia 
 7079 Baghdad – asteroide scoperto nel 1986

Cinema
 Bagdad – film statunitense del 1949 diretto da Charles Lamont

Geografia
Australia
 Bagdad – città della Tasmania
Iraq
 Baghdad – capoluogo del governatorato di Baghdad e capitale dell'Iraq
Polonia
 Bagdad – villaggio del distretto di Gmina Wyrzysk, Polonia
Stati Uniti d'America
 Bagdad – città dell'Arizona
 Bagdad – census-designated place della Florida
 Bagdad – area non incorporata del Kentucky
 Bagdad – area non incorporata della Virginia
Uzbekistan
 Distretto di Baghdad – distretto della regione di Fergana

Musica 
 Bagdad – EP degli Offspring del 1991